Owen County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Owen County (Indiana)
Owen County (Kentucky)